Meeke ist der Familienname folgender Personen:
 Brent Meeke (* 1950), ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler. 
 Kris Meeke (* 1979), ist ein britischer Rallyefahrer.